A HBO saját készítésű sorozata. A sorozat forgatását 2019 őszén kezdték és 2020 januárjában kezdték vetíteni a HBO csatornán hétköznap esténként 20:00-kor.
A csatorna a  sorozatot a világjárvány miatt 2020.03.23.-tól heti 3 részre tagolta,majd 2020.04.25.-től levették a műsorról. Várhatóan ősszel folytatják.

Mellékszereplők

1.évad epizód listája

Jegyzetek

További információ 

Az HBO saját gyártású műsorai